Sombra
O Sombra
Sombra (DC comics)
Sombra (maquiagem)
Sombra (psicologia)
Jardim de sombra
Sombras (filme)

Desambiguação